Marek Zieliński (1766–1819) – polski wojskowy, porucznik wojsk koronnych, konsyliarz ziemi dobrzyńskiej w konfederacji targowickiej w 1792
 Marek Zieliński (ur. 1949) – polski oficer SB i MSW, sowiecki i rosyjski szpieg
 Marek Zieliński (1950–2019) – polski publicysta i działacz emigracyjny, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
 Marek Zieliński (1950–2021) – polski inżynier elektronik, profesor nauk technicznych; specjalizował się w fizycznych podstawach mikroelektroniki oraz metrologii
 Marek Zieliński (ur. 1950) – polski publicysta, krytyk literacki, dyplomata
 Marek Zieliński (ur. 1952) – polski polityk i samorządowiec
 Marek Zieliński (ur. 1962) – polski szachista
 Marek Zieliński (ur. 1963) – polski historyk
 Marek Zieliński – polski fizyk, dr hab.
 Marek Zieliński – polski chemik, dr hab.